

Patronyme 

 Allen Granberry Thurman (1813-1895), homme politique américain ;
 Blair Thurman (1961-), peintre américain ;
 Howard Thurman (1899-1981), théologien et philosophe américain ;
 Mary Thurman (1895-1925), actrice américaine ;
 Maxwell R. Thurman (1931-1995), général de l'United States Army ;
 Robert A.F. Thurman (1941-), tibétologue américain ;
 Uma Thurman (1970-), actrice américaine ;
 Wallace Thurman (1902-1934), romancier américain.

Prénom

Toponyme 

 Thurman, localité de l'Iowa ;
 Thurman, localité de l'État de New York.

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Prénom anglais
Homonymie de localités aux États-Unis